Гарфилд «Гар» Херд (; род. 3 мая 1948, Хогансвилл, Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер. Играл на позиции тяжёлого форварда. Херд выступал за баскетбольную команду Оклахомского университета. В 1970 году он был выбран на драфте НБА в третьем раунде командой «Сиэтл Суперсоникс». Помимо «Суперсоникс» выступал за команды «Чикаго Буллз», «Баффало Брейвз», «Финикс Санз» и «Сан-Диего Клипперс». После завершения карьеры игрока в качестве ассистента главного тренера работал с клубами «Даллас Маверикс», «Индиана Пэйсерс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хокс». Непродолжительное время был главным тренером «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Уизардс». В сезоне 2003/2004 годов входил в тренерский штаб Ларри Брауна, когда тот привёл «Детройт Пистонс» к победе в чемпионате НБА.

Ссылки 
 Игровая статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Даллас Маверикс»
Тренеры «Индиана Пэйсерс»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Атланта Хокс»